Савостья́нова — женская форма фамилии . Известные носительницы:
 Савостьянова, Валентина Борисовна (род. 1948) — депутат Государственной Думы ФС РФ III и IV созывов. 
 Савостьянова, Раиса Петровна (1927—1992) — Герой Социалистического Труда.
 Савостьянова, Татьяна Валерьевна (род. 1972) — российская дзюдоистка-паралимпиец.